Gustave Hansotte (1827-1886), architecte belge
Louis Hansotte, rameur d'aviron français